Romániai települések
 Hoancă Fehér megye, Alsóvidra község
 Hoancă (Aranyosszohodol község) Fehér megye, Aranyosszohodol község